In 1907/08 werd het zevende Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Markse voetbalbond. 

BSV Norden-Nordwest werd kampioen. De club speelde nog tegen BTuFC Viktoria 1889 voor een plaats in de nationale eindronde maar verloor deze wedstrijd met 4:3.

1. Klasse

2. Klasse

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Markse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1907/08